Mike Boit, atleta keniota
Philip Boit, sciatore di fondo keniota
Wilson Boit Kipketer, atleta keniota